Pokrowka (russisch und ukrainisch Покровка) heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden und Orte in Russland:
 Pokrowka (Altai, Kljutschi), Ort im Rajon Kljutschi, Region Altai
 Pokrowka (Altai, Lokot), Ort im Rajon Lokot, Region Altai
 Pokrowka (Altai, Mamontowo), Ort im Rajon Mamontowo, Region Altai
 Pokrowka (Altai, Rodino), Ort im Rajon Rodino, Region Altai
 Pokrowka (Altai, Slawgorod), Ort im Rajon Slawgorod, Region Altai
 Pokrowka (Altai, Toptschicha), Ort im Rajon Toptschicha, Region Altai
 Pokrowka (Astrachan), Ort in der Oblast Astrachan
 Pokrowka (Baschkortostan, Blagoweschtschensk), Ort im Rajon Blagoweschtschensk, Republik Baschkortostan
 Pokrowka (Baschkortostan, Fjodorowka), Ort im Rajon Fjodorowka, Republik Baschkortostan
 Pokrowka (Baschkortostan, Sterlitamak), Ort im Rajon Sterlitamak, Republik Baschkortostan
 Pokrowka (Belgorod, Iwnja), Ort im Rajon Iwnja, Oblast Belgorod
 Pokrowka (Belgorod, Wolokonowka), Ort im Rajon Wolokonowka, Oblast Belgorod
 Pokrowka (Chabarowsk), Ort in der Region Chabarowsk
 Pokrowka (Irkutsk, Bajandai), Ort im Rajon Bajandai, Oblast Irkutsk
 Pokrowka (Irkutsk, Sima), Ort im Rajon Sima, Oblast Irkutsk
 Pokrowka (Kemerowo), Ort in der Oblast Kemerowo
 Pokrowka (Krasnojarsk), Ort in der Region Krasnojarsk
 Pokrowka (Mogotschinski), Ort im Rajon Mogotschinski, Region Transbaikalien
 Pokrowka (Nowosibirsk), Ort in der Oblast Nowosibirsk
 Pokrowka (Omsk, Nasywajewsk), Ort im Rajon Nasywajewsk, Oblast Omsk
 Pokrowka (Omsk, Omsk), Ort im Rajon Omsk, Oblast Omsk
 Pokrowka (Orenburg, Abdulino), Ort im Rajon Abdulino, Oblast Orenburg
 Pokrowka (Orenburg, Akbulak), Ort im Rajon Akbulak, Oblast Orenburg
 Pokrowka (Orenburg, Kurmanajewka), Ort im Rajon Kurmanajewka, Oblast Orenburg
 Pokrowka (Orenburg, Nowosergijewka), Ort im Rajon Nowosergijewka, Oblast Orenburg
 Pokrowka (Orenburg, Sol-Ilezk), Ort im Rajon Sol-Ilezk, Oblast Orenburg
 Pokrowka (Orenburg, Sorotschinsk), Ort im Rajon Sorotschinsk, Oblast Orenburg
 Pokrowka (Primorje, Jakowlewka), Ort im Rajon Jakowlewka, Region Primorje
 Pokrowka (Primorje, Oktjabrski), Ort im Verwaltungszentrum des Rajons Oktjabrski, Region Primorje
 Pokrowka (Sacha), Ort in der Republik Sacha (Jakutien)
 Pokrowka (Sachalin), Ort in der Oblast Sachalin
 Pokrowka (Samara), Ort in der Oblast Samara
 Pokrowka (Saratow), Ort in der Oblast Saratow
 Pokrowka (Tambow), Ort in der Oblast Tambow
 Pokrowka (Tjumen), Ort in der Oblast Tjumen
 Pokrowka (Wolgograd), Ort in der Oblast Wolgograd
 Pokrowka (Woronesch), Ort in der Oblast Woronesch

Gemeinden und Orte in der Ukraine:
 Pokrowka (Kolomak), Dorf im Rajon Kolomak, Oblast Charkiw
 Pokrowka (Horodok), Dorf im Rajon Horodok, Oblast Chmelnyzkyj
 Pokrowka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky, Oblast Dnipropetrowsk
 Pokrowka (Charzysk), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Charzysk, Oblast Donezk
 Pokrowka (Amwrossijiwka), Dorf im Rajon Amwrossijiwka, Oblast Donezk
 Pokrowka (Kompanijiwka), Dorf im Rajon Kompanijiwka, Oblast Kirowohrad
 Pokrowka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk, Oblast Kirowohrad
 Pokrowka (Petrowe), Dorf im Rajon Petrowe, Oblast Kirowohrad
 Pokrowka (Rowenky), Siedlung im Stadtkreis von Rowenky, Oblast Luhansk
 Pokrowka (Jelanez), Dorf im Rajon Jelanez, Oblast Mykolajiw
 Pokrowka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Oblast Mykolajiw
 Pokrowka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw, Oblast Mykolajiw
 Pokrowka (Wesselynowe), Dorf im Rajon Wesselynowe, Oblast Mykolajiw
 Pokrowka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka, Oblast Odessa
 Pokrowka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna, Oblast Odessa
 Pokrowka (Welyka Mychajliwka), Dorf im Rajon Welyka Mychajliwka, Oblast Odessa
 Pokrowka (Krasnopillja), Dorf im Rajon Krasnopillja, Oblast Sumy
 Pokrowka (Monastyryschtsche), Siedlung im Rajon Monastyryschtsche, Oblast Tscherkassy
 Pokrowka (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky, Oblast Tschernihiw
 Pokrowka (Dnister), Dorf im Rajon Dnister, Oblast Tscherniwzi

en:Pokrowka